Такмичења у тенису на 1. олимпијским играма 1896. у Атини у Грчкој одржана су од 8. априла до 11. априла. У такмичењу мушких парова учествовало је 10 играча из 5 замаља. Због састављана парова на самим играма учетвоваласу два грчка и 3 мешовита мушка пара састављена од играча из различитих земаља. Овакви мешовити парови су наступали као мешовити тим под олимпијском заставом.

Земље учеснице 
  Аустралија (1)
  Француска (1)
  Немачко царство (1}
  Уједињено Краљевство (2)
  Грчка {5}

Резултати

Коначан пласман 

Напомена:
 МОК сребрну медаљу у такмичењу парова приписује Мешовитом тиму јер је играо Дионисиос Касдаглис Грк из Александрије Египат, док се у дригим спортовима Грчкој приписују резултати такмичара са Кипра и из Смирне. Египат није евидентиран као земља учесница на Играма.

Види још 
 Тенис на Олимпијским играма 1896.

Спољашње везе 

  Base de données, site officiel du МОК
   Document ITF : tous les tableaux détaillés de toutes les épreuves

Тенис на Летњим олимпијским играма 1896.